Battle of the Sexes — восьмой студийный альбом Лудакриса, выпущенный 9 марта 2010 года на лейбле Def Jam Recordings.

Об альбоме 
Первоначально предполагалось, что это будет совместный альбом с Shawnna. Альбом получил положительные отзывы критиков и средний коммерческий успех.

Ludacris и Shawnna ранее записали более 30 песен для альбома, но судьба этих песен неизвестна. Ludacris подтвердил что в альбоме примут участие Gucci Mane, Lil' Kim, Ne-Yo, Monica и многие другие. Альбом был выпущен 2 марта 2010 года.

Выпущенные композиции 
 «How Low» (Produced by T-Minus)
 «Everybody Drunk»

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Battle of the Sexes at Metacritic
 Ludacris Is on Both Sides in Battle of the Sexes PopMatters

Альбомы Лудакриса
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Disturbing tha Peace